Э́двард Ла́рсен (; ,  — , ) — норвежский легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.

На Играх 1908 в Лондоне Ларсен соревновался только в тройном прыжке. С результатом 13,39 м он занял третье место.

На следующей Олимпиаде 1912 в Стокгольме Ларсен снова участвовал в тройном прыжке и занял шестую позицию.

Ларсен также является чемпионом Норвегии в тройном прыжке (1900, 1906, 1908 и 1911) и прыжке в длину (1906 и 1908).

Ссылки 
 Эдвард Ларсен на sports-reference.com  
 Чемпионы Норвегии в тройном прыжке и прыжке в длину 

Персоналии по алфавиту
Легкоатлеты Норвегии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1908 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1912 года